Río Moctezuma ist der Name folgender Flüsse:

* Río Moctezuma (Río Pánuco), Quellfluss des Río Pánuco in Hidalgo und Querétaro, Mexiko
 Río Moctezuma (Río Yaqui), Nebenfluss des Río Yaqui in Sonora, Mexiko